

Patronyme 
Choi est un nom coréen porté notamment par :
 Charlene Choi (1982-), actrice et chanteuse hongkongaise ;
 Choi Byung-chul (1984-), escrimeur sud-coréen ;
 Choi Cheol-han (1985-), joueur de go sud-coréen professionnel ;
 Choi Chi-won, intellectuel coréen ;
 Choi Chol-su (1969-), boxeur nord-coréen ;
 Choi Chul-woo (1977-), joueur de football international sud-coréen ;
 Choi Dae-shik, footballeur sud-coréen ;
 Choi Eun-hee (1926-2018), actrice sud-coréenne ;
 Choi Eun-kyung (1984-), patineuse de vitesse sud-coréenne ;
 Choi Eun-sook (1986-), escrimeuse sud-coréenne ;
 Choi Eun-sung (1971-), footballeur sud-coréen ;
 Choi Gwang-hyeon (1986-), judoka sud-coréen ;
 Choi Heung-chul (1981-), sauteur à ski sud-coréen ;
 Choi Hong-hi (1918-2002), général sud-coréen ;
 Choi Hong-man (1980-), pratiquant de MMA sud-coréen ;
 Choi Hyeonju (1984-), archère sud-coréenne ;
 Choi Hyo-jin (1983-), footballeur international sud-coréen ;
 Choi Ihn Suk (1953-), écrivain sud-coréen ;
 Choi Il-nam (1932-), écrivain sud-coréen ;
 Choi Im-jeong, handballeuse internationale sud-coréenne ;
 Choi In-cheul, entraîneur sud-coréen de football ;
 Choi In-ho (1945-2013), écrivain sud-coréen ;
 Choi In-hun (1936-2018), écrivain sud-coréen ;
 Choi In-jeong (1990-), escrimeuse sud-coréenne ;
 Choi In-seon (1950-), entraîneur sud-coréen de basket-ball ;
 Choi In-young (1962-), joueur puis entraîneur de football sud-coréen ;
 Choi Jae-hoon (1973-), écrivain sud-coréen ;
 Choi Jeonghui, auteure sud-coréenne ;
 Choi Jeongrye (1955-2021), poète sud-coréenne ;
 Choi Jin-cheul (1971-), footballeur puis entraîneur sud-coréen ;
 Choi Jin-hyuk (1985-), acteur sud-coréen ;
 Choi Jin-sil (1968-2008), actrice sud-coréenne ;
 Choi Jong-ho (2000-), chanteur et danseur sud-coréen ;
 Choi Jun-seok (1983-), joueur coréen de baseball ;
 Choi Jung-won (1969-), actrice et chanteuse sud-coréenne ;
 Choi Kang-hee (1959-), joueur puis entraîneur de football sud-coréen ;
 Choi Ki Ho (1991-), coureur cycliste hongkongais ;
 Choi Kwang (1918-1997), officier supérieur et homme politique nord-coréen ;
 Choi Kyu-ha (1919-2006), homme politique sud-coréen ;
 Choi Kyu-sok (1977-), manhwaga sud-coréen ;
 Choi Kyung-ah (1969-), manhwaga sud-coréenne ;
 Choi Kyung-ju (1970-), golfeur professionnel sud-coréen ;
 Choi Mi-sun (1996-), archère sud-coréenne ;
 Choi Min-ho (1980-), judoka sud-coréen ;
 Choi Min-jeong (1998-), patineuse de vitesse sud-coréen ;
 Choi Min-kyung (1982-), patineuse de vitesse sur piste courte française d'origine sud-coréenne ;
 Choi Min-sik (1962-), acteur sud-coréen ;
 Choi Minho (1991-), chanteur et danseur sud-coréen ;
 Choi Moon-sik (1971-), footballeur sud-coréen ;
 Choi Mu-Bae (1970-), lutteur et pratiquant de MMA sud-coréen ;
 Choi Mu-seon (1325-1395), scientifique, inventeur et commandant militaire coréen ;
 Choi Myung-gil (1962-), actrice sud-coréenne ;
 Choi Myung-ik (1903-), écrivain nord-coréen ;
 Choi Na-yeon (1987-), golfeuse sud-coréenne ;
 Choi Ri (1995-), actrice sud-coréenne ;
 Choi Sang-kook (1961-), joueur puis entraîneur de football sud-coréen ;
 Choi Seo-u (1982-), sauteur à ski sud-coréen ;
 Choi Seung-hee (1911-1969), danseuse coréenne ;
 Choi Seung-ja (1952-), écrivain sud-coréen ;
 Choi Seung-woo (1989-), coureur cycliste sud-coréen ;
 Choi Seungho (1954-), poète sud-coréen ;
 Choi Si-won (1986-), chanteur, danseur et mannequin sud-coréen ;
 Choi Soo-bin (2000-), chanteur et animateur de télévision sud-coréen ;
 Choi Soo-yeon (1990-), escrimeuse sud-coréenne ;
 Choi Sook-ie (1980-), judokate sud-coréenne ;
 Choi Soon-ho (1962-), joueur puis entraîneur de football sud-coréen ;
 Choi Soon-sil (1956-), femme d'affaires sud-coréenne et fille de chamane ;
 Choi Suchol (1958-), écrivain sud-coréen ;
 Choi Sung-kuk (1983-), footballeur sud-coréen ;
 Choi Sung-yong (1975-), footballeur sud-coréen ;
 Choi Tae-joon (1991-), acteur sud-coréen ;
 Choi Tae-uk (1981-), footballeur sud-coréen ;
 Choi Won-jong (1978-), archer sud-coréen ;
 Choi Woo-shik (1990-), acteur sud-coréen ;
 Choi Yo-sam (1973-2008), boxeur sud-coréen ;
 Choi Yong-il (1966-), joueur puis entraîneur de football sud-coréen  ;
 Choi Yong-kun (1900-1976), homme politique nord-coréen ;
 Choi Yong-soo (1973-), joueur puis entraîneur de footballeur sud-coréen ;
 Choi Yong-soo (1972-), boxeur sud-coréen ;
 Choi Yong-sul (1904-1986), maître sud-coréen d'arts martiaux ;
 Choi Young (1316-1388), général sud-coréen ;
 Choi Young-jae (1996-), chanteur et danseur sud-coréen ;
 Choi Young-mi (1961-), poète et romancière sud-coréenne ;
 Choi Young-rae (1982-), tireur sportif sud-coréen ;
 Choi Yu-jin (1996-), chanteuse sud-coréenne ;
 Choi Yul (1949-), écologiste sud-coréen ;
 Choi Yun-hee (1986-), sauteuse à la perche sud-coréenne ;
 Don Choi (1998-), athlète américain ; 
 Hayoung Choi (1998-), violoncelliste sud-coréenne ;
 Jasmine Choi (1983-), flûtiste sud-coréenne ;
 Ji-man Choi (1991-), joueur de baseball sud-coréen ;
 Kenneth Choi (1971-), acteur américain ;
 Mary H.K. Choi, auteure, rédactrice en chef et journaliste d'origine coréenne ;
 Roy Choi (1970-), chef cuisinier américano-coréen ;
 Sulli Choi (1994-), actrice, danseuse et chanteuse sud-coréenne ;
 Sungbong Choi (1990-), chanteur sud-coréen ; 
 Susan Choi (1969-), écrivaine américaine d'origine coréenne.
 Tony Choi (1977-), joueur de squash hongkongais.

Autres 
 (22171) Choi
 CHOI-FM

Homonymie de patronyme
Patronyme coréen